II. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  odražano je od 19. do 27. srpnja 1975. godine u kolumbijskom gradu Caliju.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 1975.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 1975.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 1975.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1975.

Ljestvica 

1975
Međunarodna športska natjecanja u Kolumbiji